Apice – comune campano in provincia di Benevento
Apice – direzione apparente verso cui si muove il Sole e tutto il Sistema solare
Apice – carattere tipografico simile alle virgolette
Apice – stile tipografico
Apice – porzione terminale del bonsai